Бенамади — фамилия. Известные носители:

 Бенамади, Абдерахман (род. 1985) — алжирский дзюдоист.
 Бенамади, Мунир (род. 1982) — алжирский дзюдоист.